

Patronymes 
 Henry Robert Emmerson (1853-1914), homme politique canadien
 Henry Read Emmerson (1883-1954), homme politique canadien
 Louis Emmerson (1863-1941), homme politique américain
 Riley Emmerson (1986-), joueur canadien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme